Université catholique du Sacré-Cœur ({{Langue|it|Università Cattolica del Sacro Cuore}}), université italienne fondée en 1921 qui a différentes localisations, à Milan (principale), Brescia, Plaisance-Crémone et Rome ; 
  (), université (depuis 1948) privée japonaise pour femmes située à Hiroo, un quartier de l'arrondissement de Shibuya, à Tokyo ; 
  (), université catholique privée américaine fondée en 1963 située à Fairfield (avec des campus dans d'autres localités du Connecticut) et aussi, en Europe,  à Luxembourg au Luxembourg et une autre à Dingle, en Irlande.